Масычев — русская фамилия. Известные носители:

 Масычев, Иван Анисимович (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 Масычева, Валентина Ивановна (1947—2013) — российский учёный-фармаколог, токсиколог.

См. также 
 Масычево